Duchesse může znamenat:

 Duchesse (krajka) – varianta bruselské krajky,
 Duchesse (tkanina) – obchodní označení pro těžkou.